Ви́ктор Аге́ев: 
 Агеев, Виктор Николаевич (род. 1959) — городской голова Симферополя.
 Агеев, Виктор Петрович (род. 1941) — советский боксёр.